Acolyte — дебютный студийный альбом британской группы Delphic, вышедший 11 января 2010 года.

Список композиций 
 «Clarion Call» — 2:56
 «Doubt» — 4:06
 «This Momentary» — 4:35
 «Red Lights» — 6:11
 «Acolyte» — 8:51
 «Halcyon» — 4:43
 «Submission» — 5:33
 «Counterpoint» — 6:18
 «Ephemera» — 1:56
 «Remain» — 6:33

Чарты

Примечания